Tátra – hegység Közép-Európában
Tatra – járműgyártó cég Csehországban
Tatra – folyó Észtországban